Dimitar Dimitrov (1937) macedón filozófus, író, újságíró, politikus és diplomata
 Dimitar Dimitrov (1946) bolgár tornász, olimpikon
 Dimitar Dimitrov (1952) olimpiai ezüstérmes bolgár röplabdázó
 Dimitar Dimitrov (1959) bolgár labdarúgó, labdarúgóedző és menedzser
 Dimitar Dimitrov (1959) bolgár nemzetközi labdarúgó-játékvezető
 Dimitar Dimitrov (1966) bolgár bobos, olimpikon
 Dimitar Dimitrov (1996) bolgár tornász